Szilágyi László, magyar nemesúr a 15. század elején; Szilágyi Erzsébetnek, Hunyadi Mátyás király édesanyjának az édesapja.
 Szilágyi László, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára, a kémiai tudomány doktora
 Szilágyi László (1897–1978) genealógus
 Szilágyi László (1898–1942) költő, író, újságíró
 Szilágyi László (1924–1958) forradalmár
 Szilágyi László (1925–1980) színművész, színházi rendező
 Szilágyi László (1960) fotóművész
 Szilágyi László (1965) politikus, környezetvédő aktivista, a Hulladék Munkaszövetség vezetője, LMP-s országgyűlési képviselő
 Szilágyi László „Bigyó”, „Sziszi” (1965) zenész, tanár
 Szilágyi László (1966–2007) punk festőművész